Энума:

 Энума Ану Энлиль — серия клинописных табличек, составленная на рубеже II—I тыс. до н. э. в Древнем Междуречье.
 Энума элиш — вавилоно-аккадский эпос о сотворении мира.